I liga szkocka w piłce nożnej (1931/1932) – czterdziesty drugi sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Motherwell. Awans uzyskały zespoły East Sirling i St. Johnstone. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Dundee United i Leith Athletic.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1931 w piłce nożnej
1932 w piłce nożnej